У́лица Шата́лова — исчезнувшая улица Липецка. Находилась в Советском, а затем Октябрьском районах Липецка и проходила в Диком от проспекта Победы до улицы Орджоникидзе между улицами Парижской Коммуны и Некрасова.

До 1957 года называлась 2-й улицей Парижской Коммуны (по проходящей параллельно улице). 21 мая 1957 года переименована в Станкостроительную, а 27 октября 1967 года получила новое имя в честь липецкого революционного и советского деятеля М. А. Шаталова (1885—1961).

Улица была застроена частными домами. Значительная её часть была снесена во второй половине 1970-х годов при строительстве 16-го микрорайона, а также в середине 1980-х годов при возведении высотного многоподъездного дома № 21 по проспекту Победы. К 2007 году оставалось несколько частных строений между высотными жилыми зданиями в районе кинотеатра «Спутник», но при строительстве здесь двух новых домов улица Шаталова окончательно исчезла с карты Липецка.

Источники 
 «Сведения о наименовании и переименовании улиц города Липецка за период с 1918 по 2003 годы и о городских памятниках архитектуры» (подготовлены Липецким городским архивным управлением).
 Липецк. Атлас города — Москва: ФГУП «МАГП», 2003.
 Справочный материал для милиционера по городу Липецку — Липецк: изд-во «Ленинское Знамя», 1968.
 

Шаталова